L'edizione 1999-2000 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Maksim Shatskix (), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 1999-2000.
Prykarpattja Ivano-Frankivsk, Čornomorec' Odessa e Zirka Kirovohrad retrocesse in Perša Liha.

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Campionato ucraino di calcio